est un film britannique réalisé par Frank Launder et sorti en 1959.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Frank Launder
 Scénario : Frank Launder, Geoffrey Willans d'après un roman de 
 Photographie : Arthur Ibbetson
 Musique : 
 Montage : 
 Durée : 95 minutes
 Date de sortie:  ()

Distribution 
 Bill Travers : Ewan McEwan
 George Cole : Sergent Bruce
 Bernadette O'Farrell : Siona Campbell
 Duncan Macrae : Policier
 Alex Mackenzie : Finlay
 Patricia Bredin : Margaret
 Fiona Clyne : Katie
 Dilys Laye : Isobel
 Pekoe Ainley : Craigie
 Eddie Byrne : Mike Flanagan
 Terry Scott : Donald
 Gordon Jackson : Alec
 Roddy McMillan : Murdo
 Joan Benham : Barmaid
 Nell Ballantyne : Jessie
 Jameson Clark : Policier
 Jack Lambert : Hector

Notes et références

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 1959
Comédie britannique
Adaptation d'un roman britannique au cinéma